Rehn, apellido, puede hacer referencia a:

  Ludwig Rehn (1849-1930), cirujano alemán.
  Olli Rehn (n. 1962), político finlandés.
 Stefan Rehn (n. 1966), futbolista y entrenador sueco.